Эммих () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (род. 1936) — американский телевизионный и киноактёр. 
 Эммих, Отто фон (1848—1915) — германский военный деятель, генерал пехоты.